Qeqertaq bezeichnet:
 Qeqertaq, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaq (Maniitsoq), Ort im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaq (Qaanaaq), Ort im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Killiit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Nivaaq), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Sisit Illulissuit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Oqaatsut), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Qeqertaq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Saqqaq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Tartunaq), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Ittoqqortoormiit), Insel im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Akip Qeqertarsua), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Amitsuarsuk) (auch Nasiffik), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Arfersiorfik, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Ikkamiut Kangerluarsuat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kangerluarsuup Kangerluarsua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kangerlussuatsiaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Maniitsup Sermilia), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Sermersuut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Sermilinnguaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kangillinnguaq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qeqertarsuatsiaq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Sermersooq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Tasermiut Kangerluat), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Tullerunnat), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Imatsiaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Tullerinnat Avannaat), Insel im Distrikt Narsaq
 Qeqertaq (Insel, Tunu), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kaannaatsoq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qeqertarsuatsiaat Kangerluat, östlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qeqertarsuatsiaat Kangerluat, westlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Tasiusarsuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Arfarfik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Avannarleq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kuannersooq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qassit), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Sioralik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qaanaaq, östlich) (Heilprin Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qaanaaq, westlich) (Salve Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Igannaq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Pamialluup Alanngua), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qaarsuarsuk), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qaarsup Ikerasaa, nördlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qaarsup Ikerasaa, südlich), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Akulliit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kangersuneq), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kangerluk), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Qeqertarsuaq) (Kødøen), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Avalleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Ikertooq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Itillip Ilua), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Kuuk) (auch Milattuunnguaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Maniitsorsuaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Uummannaarsuk), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Aappilattoq, östlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Aappilattoq, westlich), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Arfersiorfik, Upernavik) (auch Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Illunnguit), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Qeqertat), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Sullua), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Tuttoqqortooq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Umiiarfik) (Skalø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Upernavik Kujalleq) (Sdr. Upernavik Ø), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertaq (Insel, Ikerasaap Sullua), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertaq (Insel, bei Ikerasak), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland